{
  "type": "FeatureCollection",
  "features": [
    {
      "type": "Feature",
      "properties": {},
      "geometry": {
        "type": "Point",
        "coordinates": [
          -7.979411,
          40.206369
        ]
      }
    }
  ]
}Monte Redondo é uma pequena aldeia da freguesia portuguesa de Folques do município de Arganil distrito de Coimbra.

Localiza-se numa das vertentes da Serra do Açor, mais propriamente numa das encostas do cabeço do Monte Redondo, a 10 Km de Arganil (cerca de 20 minutos de carro).

O lugar de Monte Redondo, por sinal bem arredondado, situa-se bem perto do ponto mais alto da Serra, onde os antigos Serviços Florestais montaram um elegante ponto de vigia que pode também desempenhar funções turísticas pela ampla visão circular que dali se colhe. https://mapcarta.com/pt/W807473415    https://www.geocaching.com/geocache/GCX64D_posto-de-vigia-monte-redondo-arganil  

https://mapcarta.com/pt/17820532 maopotic  Arq. Municipal

Monte Redondo pode ser:

 Monte Redondo (Arcos de Valdevez) - freguesia no concelho de Arcos de Valdevez, Portugal
 Monte Redondo (Leiria) - freguesia no concelho de Leiria, Portugal
 Monte Redondo (Torres Vedras) - freguesia no concelho de Torres Vedras, Portugal
 Monte Redondo (Penacova) - localidade no concelho de Penacova, Portugal

Desambiguação